La Línea 570 es una línea de colectivos de el Partido de Avellaneda, que va desde Valentín Alsina (Lanús), hasta Wilde (Avellaneda) pasando por el Shopping "Alto Avellaneda".

La línea es operada por General Tomás Guido S.A. quien también opera las líneas 9, 25, 84, 164, 271, 299, 373 y 384.

Recorrido 

Recorrido A – Troncal Villa Corina – Villa Castellino (UBA Avellaneda – Alto Avellaneda)

Recorrido B – Ramal Estación Avellaneda – UBA – Alto Avellaneda por Agüero (C. Larralde)

Recorrido C – Ramal Estación Avellaneda – UBA – Alto Avellaneda por Mitre

Recorrido D – Ramal 4 – (Ex Linea 373)

Recorrido E – Servicio Diferencial - Estación Avellaneda – UBA – Alto Avellaneda

Recorrido desde: Barrio Gráfico – Alto Avellaneda  

Las Flores – Guaminí – Caviglia – Pino – Las Flores – San Nicolás – Bahía Blanca – Baradero – Washington – Tres Arroyos – Nicaragua – Puente Carlos Gardel Sarandí – Cucha Cucha – Edison – Agrelo – Arribeños – Estrada – Escalada – Independencia – Dorrego – Anatole France – C. Larralde – Güemes.

Vuelta: Alto Avellaneda – Barrio Gráfico

Güemes – Provincial – Pitágoras – Güemes – C. Larralde – O’Higgins – Solier – O’Higgins –Mujeres Argentinas – Craig – Agrelo – Génova – Escalada – Edison – Puente Carlos Gardel Sarandí – Nicaragua – Tres Arroyos – Washington – Baradero – Lomas de Zamora – Merlo – Las Flores – Guaminí – Caviglia – Pino – Las Flores – Robles.

Véase también 
 Grupo DOTA
 Autobuses Santa Fe
 Línea 9 (Buenos Aires)
 Línea 25 (Buenos Aires)
 Línea 84 (Buenos Aires)
 Línea 164 (Buenos Aires)
 Línea 271 (Buenos Aires)
 Línea 299 (Buenos Aires)
 Línea 373 (Buenos Aires)
 Línea 384 (Buenos Aires)

Referencias